Oliver Prescott ist der Name folgender Personen:

* Oliver Prescott (Mediziner, 1731) (1731–1804), US-amerikanischer Arzt
 Oliver Prescott (Mediziner, 1762) (1762–1827), US-amerikanischer Arzt